Иггульден/Иггулден () — фамилия.

Известные носители 
 Конн Иггульден (род. 1971) — британский писатель.
 Майк Иггулден (род. 1982) — канадский хоккеист.